Nimtz ist der Familienname folgender Personen:

 F. Jay Nimtz (1915–1990), US-amerikanischer Politiker
 Günter Nimtz (* 1936), deutscher Physiker
 Hans-Joachim Nimtz (1928–2010), deutscher Historiker und Journalist
 Joachim Nimtz (* 1957), deutscher Schauspieler
 Manfred Nimtz (* 1955), deutscher Großmeister im Fernschach
 Walter Nimtz (1913–2000), deutscher Historiker und Museumsdirektor

Siehe auch:
 Nimz
 Nims
 Niemz